Гайкович — польская, белорусская или украинская фамилия. Известные носители:

 
 Гайкович, Святослав Владимирович (род. 1947) — советский и российский архитектор, вице-президент Санкт-Петербургского Союза архитекторов, заслуженный архитектор Российской Федерации.

См. также 
 Гойкович